Di seguito una lista di asteroidi dal numero 480001 al 481000 con data di scoperta e scopritore.

480001-480100 

|-
|480001 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480002 - ||  ||  || CSS
|-
|480003 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480004 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480005 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480007 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480008 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480009 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480010 - ||  ||  || WISE
|-
|480011 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480012 - ||  ||  || CSS
|-
|480013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480014 - ||  ||  || CSS
|-
|480015 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480016 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480017 - ||  ||  || Pan-STARRS 1
|-
|480018 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|480019 - ||  ||  || LONEOS
|-
|480020 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480021 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480026 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480027 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480028 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480029 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480030 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480036 - ||  ||  || WISE
|-
|480037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480038 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480039 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480040 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480042 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480044 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480045 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480047 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480052 - ||  ||  || WISE
|-
|480053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480054 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480055 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480057 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480058 - ||  ||  || CSS
|-
|480059 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480060 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480061 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480062 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480064 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480068 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480070 - ||  ||  || LONEOS
|-
|480071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480072 - ||  ||  || CSS
|-
|480073 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480074 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480076 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480077 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480079 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480080 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480082 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480083 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480085 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480087 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480088 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480089 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480090 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480091 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480093 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480094 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480095 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480097 - ||  ||  || LONEOS
|-
|480098 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480100 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

480101-480200 

|-
|480101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480102 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480103 - ||  ||  || WISE
|-
|480104 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480106 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480107 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480108 - ||  ||  || WISE
|-
|480109 - ||  ||  || WISE
|-
|480110 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480113 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480115 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480116 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480117 - ||  ||  || CSS
|-
|480118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480119 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480120 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480121 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480124 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480126 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480129 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480130 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480132 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480133 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480134 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480136 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480137 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480139 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480140 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480141 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480142 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480143 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480144 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480145 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480149 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480151 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480153 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480154 - ||  ||  || CSS
|-
|480155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480157 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480160 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480161 - ||  ||  || CSS
|-
|480162 - ||  ||  || CSS
|-
|480163 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480164 - ||  ||  || WISE
|-
|480165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480166 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480167 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480168 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480170 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480171 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480174 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480175 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480176 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480178 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480179 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480180 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480181 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480184 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480186 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480187 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480188 - ||  ||  || WISE
|-
|480189 - ||  ||  || WISE
|-
|480190 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480191 - ||  ||  || LONEOS
|-
|480192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480193 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480195 - ||  ||  || WISE
|-
|480196 - ||  ||  || LONEOS
|-
|480197 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480198 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480199 - ||  ||  || WISE
|-
|480200 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|}

480201-480300 

|-
|480201 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480202 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480204 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480205 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480206 - ||  ||  || CSS
|-
|480207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480208 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480209 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480210 - ||  ||  || CSS
|-
|480211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480213 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480215 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480216 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480217 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480218 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480219 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480220 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480221 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480222 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480223 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480224 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480225 - ||  ||  || ODAS
|-
|480226 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480228 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480229 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480230 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480231 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480232 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480234 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480235 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480237 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480239 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480240 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480242 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480243 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480244 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480245 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480247 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480248 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480250 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480251 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480254 - ||  ||  || CINEOS
|-
|480255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480257 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|480258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480259 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480260 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480261 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480263 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480264 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480266 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480268 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480269 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480270 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480272 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480273 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480274 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480276 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480277 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480278 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480279 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480282 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480283 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|480284 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480285 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480287 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480290 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480295 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480296 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|-
|480297 - ||  ||  || WISE
|-
|480298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480300 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

480301-480400 

|-
|480301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480302 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480303 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480304 - ||  ||  || CSS
|-
|480305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480306 - ||  ||  || CSS
|-
|480307 - ||  ||  || CSS
|-
|480308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480309 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480310 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480311 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480312 - ||  ||  || CSS
|-
|480313 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480316 - ||  ||  || CSS
|-
|480317 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480318 - ||  ||  || CSS
|-
|480319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480322 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480324 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480326 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480327 - ||  ||  || WISE
|-
|480328 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480329 - ||  ||  || CSS
|-
|480330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480331 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480333 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480334 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480335 - ||  ||  || LONEOS
|-
|480336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480337 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480338 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480339 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480340 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480341 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480342 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480343 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480344 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480346 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480348 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480349 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480351 - ||  ||  || WISE
|-
|480352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480354 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480355 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480356 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480357 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480359 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480362 - ||  ||  || WISE
|-
|480363 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480364 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480366 - ||  ||  || CSS
|-
|480367 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480368 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480369 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480370 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480371 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480373 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480374 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|480375 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480376 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480378 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480380 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480383 - ||  ||  || WISE
|-
|480384 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480385 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480387 - ||  ||  || WISE
|-
|480388 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480389 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480392 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480393 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480397 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480398 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480399 - ||  ||  || WISE
|-
|480400 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|}

480401-480500 

|-
|480401 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480403 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480404 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480405 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480406 - ||  ||  || WISE
|-
|480407 - ||  ||  || WISE
|-
|480408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480412 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480413 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480414 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480416 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480418 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480419 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480420 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480423 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480424 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480425 - ||  ||  || WISE
|-
|480426 - ||  ||  || CSS
|-
|480427 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480428 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480429 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480432 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480434 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480435 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480437 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480439 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480441 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480442 - ||  ||  || WISE
|-
|480443 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480444 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480446 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480447 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480449 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480450 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480451 - ||  ||  || WISE
|-
|480452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480453 - ||  ||  || WISE
|-
|480454 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480459 - ||  ||  || WISE
|-
|480460 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480464 - ||  ||  || CSS
|-
|480465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480467 - ||  ||  || WISE
|-
|480468 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480470 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480474 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480475 - ||  ||  || WISE
|-
|480476 - ||  ||  || CINEOS
|-
|480477 - ||  ||  || CSS
|-
|480478 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480480 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480484 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480485 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480487 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480488 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480490 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480491 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480492 - ||  ||  || CSS
|-
|480493 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480494 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480495 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480496 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480497 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480498 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480499 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480500 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

480501-480600 

|-
|480501 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480502 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480503 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480504 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|480505 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480506 - ||  ||  || WISE
|-
|480507 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480508 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480509 - ||  ||  || LONEOS
|-
|480510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480511 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480513 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480514 - ||  ||  || WISE
|-
|480515 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480516 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480517 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480519 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480521 - ||  ||  || WISE
|-
|480522 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480523 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480525 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480526 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480527 - ||  ||  || WISE
|-
|480528 - ||  ||  || WISE
|-
|480529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480530 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480531 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480533 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480535 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480536 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480537 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480543 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480544 - ||  ||  || WISE
|-
|480545 - ||  ||  || WISE
|-
|480546 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480548 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480549 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|480550 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480551 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480552 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480555 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480556 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480557 - ||  ||  || WISE
|-
|480558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480559 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480560 - ||  ||  || WISE
|-
|480561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480566 - ||  ||  || CSS
|-
|480567 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480571 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480572 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480574 - ||  ||  || WISE
|-
|480575 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480576 - ||  ||  || CSS
|-
|480577 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480579 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480580 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480581 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480582 - ||  ||  || CSS
|-
|480583 - ||  ||  || WISE
|-
|480584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480586 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480587 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480588 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480590 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480591 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480595 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480597 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480598 - ||  ||  || WISE
|-
|480599 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480600 - ||  ||  || WISE
|-
|}

480601-480700 

|-
|480601 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480602 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480603 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480606 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480608 - ||  ||  || WISE
|-
|480609 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480610 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480611 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480616 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480617 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480619 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480623 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480624 - ||  ||  || WISE
|-
|480625 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480627 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480629 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480630 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480631 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480632 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480633 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480634 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480635 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480636 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480637 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480638 - ||  ||  || WISE
|-
|480639 - ||  ||  || CSS
|-
|480640 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480644 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480645 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480646 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480647 - ||  ||  || WISE
|-
|480648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480650 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480652 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480653 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480655 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480656 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480658 - ||  ||  || WISE
|-
|480659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480660 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480661 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480665 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480666 - ||  ||  || WISE
|-
|480667 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480669 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480670 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480672 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480674 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480676 - ||  ||  || WISE
|-
|480677 - ||  ||  || WISE
|-
|480678 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480679 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480680 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480682 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480686 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480692 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480693 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480694 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480695 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480697 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480698 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480699 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480700 - ||  ||  || CSS
|-
|}

480701-480800 

|-
|480701 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480702 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480703 - ||  ||  || WISE
|-
|480704 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480706 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480707 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480708 - ||  ||  || WISE
|-
|480709 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480710 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480712 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480717 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480719 - ||  ||  || CSS
|-
|480720 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480722 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480724 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480725 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480727 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|480728 - ||  ||  || CSS
|-
|480729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480730 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480731 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480732 - ||  ||  || CSS
|-
|480733 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480735 - ||  ||  || CSS
|-
|480736 - ||  ||  || CSS
|-
|480737 - ||  ||  || CSS
|-
|480738 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480739 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480741 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480742 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480743 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480744 - ||  ||  || CSS
|-
|480745 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|480746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480747 - ||  ||  || CSS
|-
|480748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480750 - ||  ||  || LONEOS
|-
|480751 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480752 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480753 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480754 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480755 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480756 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480758 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480759 - ||  ||  || CINEOS
|-
|480760 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480762 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480764 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480765 - ||  ||  || WISE
|-
|480766 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480767 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480768 - ||  ||  || LONEOS
|-
|480769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480772 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480773 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480774 - ||  ||  || CINEOS
|-
|480775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480777 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480778 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480779 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480780 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480781 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480782 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480785 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480787 - ||  ||  || WISE
|-
|480788 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|480789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480790 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480793 - ||  ||  || CSS
|-
|480794 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480795 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480796 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480797 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480798 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480799 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|480800 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

480801-480900 

|-
|480801 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480802 - ||  ||  || WISE
|-
|480803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480804 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|480805 - || -L ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|480806 - || -1 ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|480807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480808 - ||  ||  || McNaught, R. H.
|-
|480809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480810 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480817 - ||  ||  || ODAS
|-
|480818 - ||  ||  || LONEOS
|-
|480819 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480820 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480821 - ||  ||  || CSS
|-
|480822 - ||  ||  || Urata, T.
|-
|480823 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480824 - ||  ||  || LONEOS
|-
|480825 - ||  ||  || McNaught, R. H.
|-
|480826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480827 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480828 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480829 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480831 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480832 - ||  ||  || Olathe
|-
|480833 - ||  ||  || CSS
|-
|480834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480839 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480840 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480841 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480842 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480844 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480845 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480846 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480847 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480848 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480849 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480850 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480851 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480852 - ||  ||  || Tholen, D. J.
|-
|480853 - ||  ||  || Roe, J. M.
|-
|480854 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480855 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480856 - ||  ||  || NEAT
|-
|480857 - ||  ||  || NEAT
|-
|480858 - ||  ||  || NEAT
|-
|480859 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480860 - ||  ||  || NEAT
|-
|480861 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480862 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480863 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480864 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480865 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480866 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480867 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480868 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480869 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480870 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480871 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480872 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480874 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480875 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480876 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480877 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|480878 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480879 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480880 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480881 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480882 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480883 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480884 - ||  ||  || ADAS
|-
|480885 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480886 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480887 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480888 - ||  ||  || NEAT
|-
|480889 - ||  ||  || LONEOS
|-
|480890 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480891 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480892 - ||  ||  || NEAT
|-
|480893 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480894 - ||  ||  || NEAT
|-
|480895 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480896 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480897 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480898 - ||  ||  || NEAT
|-
|480899 - ||  ||  || NEAT
|-
|480900 - ||  ||  || NEAT
|-
|}

480901-481000 

|-
|480901 - ||  ||  || NEAT
|-
|480902 - ||  ||  || LONEOS
|-
|480903 - ||  ||  || NEAT
|-
|480904 - ||  ||  || NEAT
|-
|480905 - ||  ||  || NEAT
|-
|480906 - ||  ||  || NEAT
|-
|480907 - ||  ||  || NEAT
|-
|480908 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480909 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480910 - ||  ||  || NEAT
|-
|480911 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480912 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480913 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|480914 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|480915 - ||  ||  || NEAT
|-
|480916 - ||  ||  || Needville
|-
|480917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480918 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480919 - ||  ||  || Dixon, D. S.
|-
|480920 - ||  ||  || NEAT
|-
|480921 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480922 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480923 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480924 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480925 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480926 - ||  ||  || NEAT
|-
|480927 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480928 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480929 - ||  ||  || NEAT
|-
|480930 - ||  ||  || LONEOS
|-
|480931 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480933 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480934 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480935 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|480936 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480937 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480938 - ||  ||  || NEAT
|-
|480939 - ||  ||  || LONEOS
|-
|480940 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480941 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480942 - ||  ||  || LONEOS
|-
|480943 - ||  ||  || LONEOS
|-
|480944 - ||  ||  || LONEOS
|-
|480945 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|480946 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480947 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480949 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480950 - ||  ||  || LONEOS
|-
|480951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480952 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480953 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|480954 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480956 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|480957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480961 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480962 - ||  ||  || LONEOS
|-
|480963 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480964 - ||  ||  || LONEOS
|-
|480965 - ||  ||  || NEAT
|-
|480966 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480967 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480968 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480970 - ||  ||  || NEAT
|-
|480971 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|480972 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|480973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480974 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480977 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480978 - ||  ||  || LONEOS
|-
|480979 - ||  ||  || CSS
|-
|480980 - ||  ||  || LONEOS
|-
|480981 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480982 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480983 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480984 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480985 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480986 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480987 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480988 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480989 - ||  ||  || CSS
|-
|480990 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480993 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480994 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|480997 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480998 - ||  ||  || LINEAR
|-
|480999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|481000 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0480001